

Geografia
 Lacy Lakeview – centro abitato statunitense, nella contea di McLennan, Texas
 Stanton Lacy – villaggio e parrocchia civile inglese, nella contea dello Shropshire

Letteratura 
 Lacy Eye (Quello che non vuoi sapere) – romanzo di Jessica Treadway
 Lacy (Scintille di passione) – romanzo di Diana Palmer

Persone
 DaVonté Lacy (1993) – cestista statunitense
 Franz Moritz von Lacy o Lascy (1725-1801) – feldmaresciallo austriaco
 Jake Lacy (1985) – attore statunitense
 Jennifer Lacy (1983) – ex cestista statunitense
 John Lacy Cason (1918-1961) – attore statunitense
 Lilian Lacy, pseudonimo di Licinia Lentini (1959) – attrice, doppiatrice e dialoghista italiana
 Natasha Lacy (1985) – cestista statunitense
 Peter Lacy (1678-1751) –  feldmaresciallo russo di origine irlandese
 Shane Lacy Hensley (...) – autore di giochi statunitense
 Steve Lacy, propr. Steven Norman Lackritz (1934-2004) – sassofonista e compositore statunitense
 Venus Lacy (1967) – ex cestista statunitense

Altro
 Blue Lacy – razza canina originaria del Texas
 Kingston Lacy – storica residenza del villaggio inglese di Wimborne Minster, nel Dorset

Pagine correlate
 De Lacy
 Lacey